Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Fabiola Zuluaga remporte le simple dames. En finale, elle bat Katarina Srebotnik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Bogota
2002 en Colombie
Tennis en février 2002